

Patronymes 
Trifonov (masculin ; ) ou Trifonova (féminin ; ) est un patronyme russe et bulgare, dérivé du prénom Trifon (cf. Tryphon), et porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Daniil Trifonov (1991- ), pianiste russe.
 Iouri Trifonov (1925-1981), écrivain russe.
 Ivan Trifonov (1948- ), coureur cycliste soviétique.
 Valentin Trifonov (1888-1938), militant bolchevik et homme politique soviétique
 Olga Trifonova (1969- ), une danseuse de pole dance

Notes et références 

Patronyme russe
Homonymie de patronyme bulgare